Garrettia (slak), slakkengeslacht
 Garrettia (plant), plantengeslacht